В западной музыкальной нотации точка, которая ставится после ноты, увеличивает её на половину музыкальной продолжительности. Например, если продолжительность основной ноты — две доли, то эта же нота с точкой будет длиться три доли. Нота любой длительности может быть удлинена точкой. Пунктирная запись равнозначна записи основной ноты, связанной с помощью лиги с другими. К ноте может быть добавлено любое количество точек; количество точек служит для удлинения ноты на  от первоначальной продолжительности (1,5, 1,75, 1,875, 1,9375, 1,968 и т.д.).

Нотации 

Если нота является частью аккорда или интервала, то точка будет писаться возле каждой ноты:  .

Пунктирные точки не следует путать с точками, обозначающими стаккато, которые пишутся выше или ниже ноты.

Использовать точки для увеличения продолжительности нот начали ещё в X веке, однако точная сумма увеличения оспаривается (см. Невма).

Двойное и тройное увеличение 
Также в музыкальной практике могут использоваться две и более точки для увеличения продолжительности. При этом нота с двумя точками равняется 1¾ (1 + ½ + ¼) продолжительности основной ноты, а нота с тремя точками — 1⅞ (1 + ½ + ¼ + ⅛) продолжительности. Одним из известных примеров использования нот с тремя точками является прелюдия Ф. Шопена соль мажор ор. 28 № 3 или Венгерская рапсодия №15 Ф. Листа.

Примечания

См. также 
 Свинг (музыкальный термин)
 Триоль
 Длительность нот

Длительности
Знаки музыкальной нотации